Delegatura Ambasady RP w Semipałatyńsku (obecnie w Semej w Kazachstanie), Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w latach 1941-1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należały Obwód semipałatyński, Obwód wschodniokazachstański.

Delegaci 
 1941 - Zofia Sołtysikowa, delegat
 1941-1942 – Adolf Saraniecki, delegat

Siedziba 
Mieściła się przy ul. Gorkiego 19 (ул. Горького).

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Semej
Semej
Stosunki polsko-rosyjskie